Por Broken Bow pode estar à procura de:
 Broken Bow (Nebraska)
 Broken Bow (Oklahoma)

Desambiguações de topônimos